Jméno Tadaši Maeda označuje vícero osob:

 Tadaši Maeda (1898–1977), japonský admirál
 Tadaši Maeda (1946–2013), japonský politik
 Tadaši Maeda (* 1957), japonský bankéř